PLP peut faire référence à :
Pyridoxal phosphate ;
Paris Luxembourg Participations, un fonds d'investissement propriétaire du club de football de l'AJ Auxerre ;
 Parti de la liberté et du progrès, un parti politique belge unitaire, anciennement appelé Parti libéral ;
 Parti de la liberté et du progrès, un parti politique belge francophone, issu de la scission du précédent en 1972 ;
 Parti pour la libération du peuple, un parti politique sénégalais ;
 Peace, Love & Pitbulls, un groupe de metal industriel suédois ;
 Preformed Line Products, une société américaine spécialisée dans les communications et l'énergie ;
 Protéines de liaison aux pénicillines, voir  :en:Penicillin binding proteins ;
 Professeur de lycée professionnel ;
 Pollution par la lumière polarisée (ou Polarized light pollution pour les anglophones) ;
 Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit.